O III Troféu Brasil Interclubes de Judô aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro de 2004.

Resultados individuais

Masculino

Feminino

Referências
http://www.judomineiro.com.br/modules/news/article.php?storyid=178

Ligações externas
Site oficial da CBJ

Troféu Brasil Interclubes de Judô
Esporte no Brasil em 2004